Ма́рко Бу́лат (; род. 26 сентября 2001 года в Шибенике, Хорватия) — хорватский футболист, опорный полузащитник клуба «Динамо» Загреб.

Клубная карьера 
Марко Булат воспитанник клуба «Шибеник», в котором стал заниматься в 2010 году. В 2017 году Булат стал играть за основную команду «Шибеника» и стал самым молодым игроком в истории клуба.

11 февраля 2021 Булат стал игроком загребского «Динамо». Он был отдан в аренду «Шибенику» до конца сезона. 23 июля 2021 года Булат дебютировал за основную команду «Динамо» Загреб в матче чемпионата Хорватии против клуба «Хрватски Драговоляц» (4:0), выйдя на замену в начале второго тайма вместо Йосипа Мишича.

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шибеник»
Игроки ФК «Динамо» Загреб